Родан — многозначный термин:

 Родан — епископ Тулузы (350—358)
 Родан, Менди (1929—2009) — румынско-израильский дирижёр
 Родан — монстр из японских кайдзю-фильмов
 Родан — другое название реки Рона в Швейцарии и Франции
 Родан — химическое вещество с формулой (SCN)2. См. Роданистоводородная кислота

См. также 
 Ротан (значения)
 Гамилькар Родан
 Розенштейн-Родан, Пауль
 Радон (значения)